Флаг муниципального образования «Зубцо́вский район» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса района.

Описание 
Флаг муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух полос, повторяющих рисунок муниципального герба — в золотом поле красная стена с старинными зубцами.

История 
Первый флаг Зубцовского района был утверждён 25 апреля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2347.

На основании решения Геральдической комиссии при Губернаторе Тверской области от 4 сентября 2008 года, решением Совета депутатов муниципального образования город Зубцов от 2 февраля 2009 года № 34 данный флаг был утверждён флагом муниципального образования городского поселения город Зубцов и, на основании решения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с сохранением регистрационного номера 2347.

См. также

Примечания